Alyssum marginatum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum marginatum descrita por Steud. es el Alyssum szovitsianum de Fisch. & C.A.Mey.
Alyssum marginatum descrita por Steud. ex Boiss. es el Alyssum minutum de Patrin ex DC.
Alyssum marginatum descrita por Timb.-Lagr. & Jeanb. es el Alyssum minutum de Patrin ex DC.

Referencias